Западнодви́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на западе Тверской области России.

Административный центр — город Западная Двина.

В мае 2020 года Законом Тверской области от 23.04.2020 № 19-ЗО Западнодвинский район и входящие в его состав городские и сельские поселения преобразованы в Западнодвинский муниципальный округ, Законом Тверской области от 23.04.2020 № 23-ЗО Западнодвинский административный район преобразуется в округ, город районного значения Западная Двина наделяется статусом города окружного значения.

География 
Площадь 2816 км². Район граничит со Смоленской (с юга) и Псковской (с запада) областями.

Основные реки — Западная Двина, Велеса, Билейка. Крупнейшие озера — Вережун и Улин.

История 
Район образован в 1927 году, как Октя́брьский. C 1944 года по 1957 год Октябрьский район входил в Великолукскую область. 12 января 1960 года к Октябрьскому району были присоединены Ильинский район и часть территории упразднённого Жарковского района. В 1963 году в связи с укрупнением сельских районов Калининской области район получил своё нынешнее название.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Западная Двина и пгт Старая Торопа) проживают  % населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В Западнодвинский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входили 7 поселений.

В Западнодвинский муниципальный район, с точки зрения муниципального устройства, входили 7 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 5 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Западнодвинском районе 269 населённых пунктов.

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
 сайт администрации Западнодвинского района
 Сведения на сайте областной администрации
 Историческая справка
 Экономическая справка
 Подробная карта района
 район на архивных и современных картах
 Городской сайт Западнодвинского района

Муниципальные округа Тверской области
Округа Тверской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году